Ženská dvouhra Ladies Championship Gstaad 2017 probíhala ve druhé polovině července 2017. Do singlové soutěže gstaadského tenisového turnaje nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Švýcarka Viktorija Golubicová, kterou v úvodním kole vyřadila Antonia Lottnerová.

Vítězkou se stala druhá nasazená Nizozemka Kiki Bertensová, jež ve finále zdolala estonskou turnajovou trojku Anett Kontaveitovou po třísetovém průběhu6 6–4, 3–6 a 6–1. V probíhající sezóně si připsala, po triumfu na Nürnberger Versicherungscupu, druhé turnajové vítězství, které představovalo čtvrtý singlový titul na okruhu WTA Tour, když všechny vybojovala na antuce.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2017
WTA Tour 2017